Ставангер 2015 — третий международный шахматный турнир, проходивший 15-26 июня 2015 года в городе Ставангер (Норвегия). Турнир являлся одним из трёх этапов «Grand Chess Tour 2015».

Регламент турнира 
Категория турнира — XXII (средний рейтинг — 2781,9).
 Игровые дни: 15 (блиц), 16-19, 21-25, 25 (блиц при разделении первого места между двумя игроками), 26 (блиц при разделении первого места более чем двумя игроками) июня. Начало партий: блиц в 18:30, 1-9 туры в 17:00 МСК.
 Выходные дни: 20 июня.
 Контроль времени: 120 минут на 40 ходов, 60 минут до окончания партии и дополнительно 30 секунд на ход, начиная с 41-го.

Критерии распределения мест 
 1. Коэффициент Зоннеберг-Бергера;
 2. Количество выигранных партий;
 3. Количество выигранных партий чёрными фигурами.

Призовой фонд 
Общий призовой фонд — 300 000 $.
 75000 $
 50000 $
 40000 $
 30000 $
 25000 $
 20000 $
 15000 $
 15000 $
 15000 $
 15000 $

Участники 

Жирным выделено место в рейтинге по состоянию на июнь 2015

Жеребьёвка — блиц-турнир 
Для определения стартовых номеров участников, вместо традиционной жеребьёвки был проведен блиц-турнир (контроль времени: 3 минуты + 2 секунды на ход).

Итоговая таблица блиц-турнира

Движение по турам

Итоговая таблица

Распределение очков в общий зачёт Grand Chess Tour 2015

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Norway Chess 2015 на chesspro.ru

2015 год в шахматах
2015